Топонимы в России:
 Тыр — посёлок в Ульчском районе Хабаровского края, административный центр Тырского сельского поселения.
 Тыр — река в Марий Эл, приток р. Рутка.
См. также:
 Тыр-болото — болото в Килемарском районе Марий Эл, памятник природы республиканского значения.